Ripa – sinonimo di riva, costa
 Ripa – in particolare, costa alta e dirupata, falesia
 Ripa – secondo il codice della strada, zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale, rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada

Geografia 
Italia
 Ripa – affluente della Dora Riparia
 Ripa – frazione di Fagnano Alto in provincia dell'Aquila
 Ripa – frazione di Gromo in provincia di Bergamo
 Ripa – frazione di Perugia
 Ripa – nome storico e popolare di Ripatransone, comune della provincia di Ascoli Piceno
 Ripa – rione di Roma
 Ripa – frazione di Seravezza in provincia di Lucca
 Ripa d'Orcia – località del comune di Castiglione d'Orcia in provincia di Siena
 Ripa Teatina – comune della provincia di Chieti
 Villa Ripa – frazione di Teramo

Persone 
 Cesare Ripa – scrittore italiano
 Elisabetta Ripa – dirigente d'azienda italiana
 Giuseppe Ripa – giornalista e poeta italiano
 Kelly Ripa – attrice statunitense
 Matteo Ripa – missionario italiano
 Morris Manolo Ripa – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Nicola Ripa – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Roberto Ripa – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano
 Virgilio Ripa – compositore italiano
 Carlo Ripa di Meana – politico italiano
 Ludovica Ripa di Meana – scrittrice, drammaturga e poetessa italiana
 Marina Ripa di Meana – scrittrice e stilista italiana
 Giovanni da Ripa – filosofo, teologo e religioso italiano

Altri progetti

Pagine correlate 
Ripa Longa